Госуда́рственный рее́стр недви́жимых па́мятников Украи́ны содержит список объектов культурного наследия Украины, которые официально берутся государством под охрану. Такие объекты определяются независимо от форм собственности, в соответствии с их археологической, эстетической, этнологической, исторической, научной или художественной ценности. После внесения в реестр, объекты культурного наследия получают статус памятников.

История создания 
Государственный реестр недвижимых памятников Украины создан в соответствии с Законом Украины «Об охране культурного наследия», который принят 8 июня 2000, и, с некоторыми изменениями, остаётся действующим на в настоящий момент.

Вопросами ведения Госреестра занимается непосредственно Министерство культуры Украины. Текущее руководство государственной охранной деятельностью осуществляет Департамент культурного наследия и культурных ценностей Министерства культуры Украины. Подготовкой решений по выявлению и охране памятников занимается Научно-методический совет по охране культурного наследия Министерства культуры Украины, решений по внесению памятников в Госреестр — Экспертная комиссия по рассмотрению вопросов внесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Структура 
Памятники у Государственном реестре недвижимых памятников Украины делятся на две охранные категории:
 национального значения;
 местного значения.

По видам памятники классифицируются:
 археологии — остатки жизнедеятельности человека (недвижимые объекты культурного наследия: городища, курганы, остатки древних поселений, стоянок, укреплений, военных лагерей, производств, ирригационных сооружений, дорог, могильники, культовые места и сооружения, их остатки или руины, мегалиты, пещеры, наскальные изображения, участки исторического культурного слоя, поля древних сражений, а также связанные с ними движимые предметы), содержащиеся под земной поверхностью и под водой и являются невоспроизводимым источником информации о зарождении и развитии цивилизации;

 истории — здания, сооружения, их комплексы (ансамбли), отдельные захоронения и некрополи, места массовых захоронений умерших и умерших (погибших) военнослужащих (в том числе иностранцев), погибших в войнах, вследствие депортации и политических репрессий на территории Украины, места боевых действий, места гибели боевых кораблей, морских и речных судов, в том числе с остатками боевой техники, вооружения, амуниции и т. п., достопримечательности, связанные с важными историческими событиями, с жизнью и деятельностью известных лиц, культурой и бытом народов;

 монументального искусства — произведения изобразительного искусства: как самостоятельные (отдельные), так и те, которые связаны с архитектурными, археологическими или иными достопримечательностями или с образуемыми ими комплексами (ансамблями);

 архитектуры и градостроительства — отдельные архитектурные сооружения, а также связанные с ними произведения монументального, декоративного и изобразительного искусства, характеризующиеся отличиями определённой культуры, эпохи, определённых стилей, традиций или авторов; природно-архитектурные комплексы (ансамбли), исторические центры, улицы, кварталы, площади, остатки древнего планировки и застройки, являющиеся носителем определённых градостроительных идей;

 садово-паркового искусства — сочетание паркового строительства с природными или созданными человеком ландшафтами;

 исторического ландшафта — природные территории, имеющие историческую ценность;

 науки и техники — уникальные промышленные, производственные, научно-производственные, инженерные, инженерно-транспортные, добывающие объекты, определяющие уровень развития науки и техники определённой эпохи, определённых научных направлений или промышленных отраслей.

Формирование реестра 
Решение о внесении и исключении объектов культурного наследия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины принимают:
 Кабинет Министров Украины — относительно памятников национального значения;
 Министерство культуры Украины — относительно памятников местного значения.

Не подлежат государственной регистрации объекты, являющиеся современными копиями существующих памятников или сооружениями (произведениями), созданными по старинным проектам или научными реконструкциями, в том числе массовые тиражируемые копии. Исключаются из реестра памятники, были разрушены через естественные факторы или человеческую деятельность. В начале 2014 года, в ходе массовых протестов на Украине, реестр утратил десятки памятников (например памятник Ленину в Киеве).

История формирования реестра 
 1965 год — Постановление Совета министров Украинской ССР от 21 июля 1965 г. № 711 «Об утверждении списка памятников искусства, истории и археологии Украинской ССР» (СП УССР, 1965 г., № 7, ст. 100) — отменено.
 1996 год — Постановление Кабинета Министров Украины от 28 ноября 1996 г. № 1421 «О внесении дома Национальной филармонии — бывшего Купеческого собрания (г. Киев) в список памятников истории и архитектуры Украины, которые находятся под охраной государства» (СП Украины, 1996 г., № 20, ст. 564) — отменено.
 2001 год — Постановление Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 г. № 1761 «О внесении памятников истории, монументального искусства и археологии национального значения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины» (Официальный вестник Украины, 2002 г., № 1, ст. 5) — отменено.
 2009 год — Постановление Кабинета Министров Украины от 3 сентября 2009 г. № 928 «О внесении объектов культурного наследия национального значения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины».

До 2009 ведение Государственного реестра недвижимых памятников Украины входило в полномочия специального органа исполнительной власти — Государственной службы по вопросам национального культурного наследия в составе Министерства культуры Украины. После ликвидации этой службы 28 марта 2011 года вопросами ведения госреестра занимается непосредственно Министерство культуры Украины.

Другие государственные реестры Украины 
Кроме Государственного реестра недвижимых памятников Украины, независимо один от другого существуют другие государственные реестры, которые включают объекты, рассматриваемые как национальное достояние Украины:

 , созданный в 1992 году на основе Постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Положения о Государственном реестре национального культурного достояния» Постановление КМУ от 12 августа 1992 г. N 466. Сейчас формирование данного государственного реестра регулируется Законами Украины «О культуре», «О музейном деле», «О библиотеках и библиотечном деле», «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях» и некоторыми другими законодательными актами. Оригинал данного реестра сохраняется в архиве Кабинета Министров Украины. Официальная копия реестра хранится в архиве Министерства культуры и искусств Украины.

 , формирование и ведение которого определены статьёй 16 Закона Украины «О научной и научно-технической деятельности». Оригинал Реестр постоянно хранится в архиве Кабинета Министров Украины. Официальная копия реестра сохраняется в Министерстве образования и науки Украины.

Примечания

Ссылки 
 Государственный реестр недвижимых памятников Украины (укр.)
 Постановление Совета министров Украинской ССР «О порядке дел учёта и охраны памятников архитектуры на территории Украинской ССР» от 24.08.1963 № 970
 Перечень памятников культурного наследия, которые занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины — «Викимедиа Украина»
 Постановление Кабинета Министров Украини «Об утверждении Порядка определения категорий памятников для занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины» № 1760 от 27 декабря 2001 года на официальном сайте Верховной Рады Украины (укр.)
 «Эхо веков» — интернет-ресурс Украинского общества охраны памятников истории и культуры (укр.)
 Принь О. В. До історії формування державного реєстру пам’яток культурної спадщини УСРР, УРСР, України: Луганська область // Збірник наукових статей Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань «Українське памяткознавство: сучасні проблеми та тенденції». — К., 2011. — C. 221—229.
 Основи пам’яткознавства [колективна монографія] / Під заг. ред.: Гріффена Л.О., Титової О.М.:.- К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. — 380 с.

Культура Украины
Архитектура Украины

Государственные реестры Украины